Sportsklubben Brann (SK Brann) er en norsk fodboldklub , som spiller i Eliteserien. Klubben blev stiftet 26. september 1908 i Bergen, hvor den stadig holder til.

Klubben trænes af Kåre Ingebrigtsen, og har hjemmebane på Brann Stadion i Bergen.

Resultater 
 Tippeligaen: 
 Vinder (3): 1961-62, 1963, 2007
 Sølv (6):1952-53, 1975, 1997, 2000, 2006, 2016

 Norsk Pokalturnering:
 Vinder (6): 1923, 1925, 1972, 1976, 1982, 2004
 Sølv (9): 1917, 1918, 1950, 1978, 1987, 1988, 1995, 1999, 2011

Danske spillere 
David Nielsen (2009-2010)
Andreas Skovgaard (2022)
Fredrik Børsting (2022)
Svenn Crone (2022)

Flest mål scoret for Brann 
 Rolf Birger Pedersen 245 mål i perioden 1957-72.
 Roald «Kniksen» Jensen 170 mål i perioden 1960-65/1971-73.
 Bjørn Tronstad 127 mål i perioden 1974-79.
 Gunnar Skagen 120 mål i perioden 1949-56.
 Steinar Aase 93 mål i perioden 1973-79/1984-85.
 Mons Ivar Mjelde 87 mål i perioden 1989-90/1996-2002.

Flest kampe for Brann 
 Tore Nordtvedt 557 kampe i perioden 1963-79.
 Rolf Birger Pedersen 331 kampe i perioden 1957-71.
 Geirmund Brendesæter 327 kampe i perioden 1990-2003.
 Helge Karlsen 323 kampe i perioden 1967-79
 Roy Wassberg 319 kampe i perioden 1989-93/1998-2004.

Brannspillere med flest landskampe 
 Alexander Olsen 37 kampe, 1 mål. 
 Erik Huseklepp 35 kampe, 7 mål. 
 Helge Karlsen 35 kampe, 0 mål 
 Finn Berstad 32 kampe, 13 mål 
 Roald «Kniksen» Jensen 27 kampe, 5 mål.

Vindere af Kniksen-prisen 

 1990: Per Egil Ahlsen Midtbane
 1993: Tore Pedersen Forsvar 
 1996: Mons Ivar Mjelde Angrep 
 2000: Thorstein Helstad Angrep
 2006: Håkon Opdal Målvakt

Kniksen-prisen er opkaldet efter Brann-legenden Roald «Kniksen» Jensen.

Årets Brannspiller 

 2000: Roy Wassberg
 2001: Raymond Kvisvik
 2002: Tommy Knarvik
 2003: Raymond Kvisvik
 2004: Ragnvald Soma
 2005: Paul Scharner
 2006: Håkon Opdal
 2007: Thorstein Helstad

Links/Henvisninger 
 SK Branns officielle hjemmeside

Fodboldklubber i Norge
Etableret i 1908
Sport i Bergen